Almási Mihály
Almási Mihály (17. század–1698) református lelkész, teológus
Almási Mihály (1945) baptista lelkész

Hasonló nevűek
Almási Gergely Mihály (1654–1724) unitárius lelkész, író